Denna artikel handlar om växtsläktet Dipteropeltis. För kräftdjuret med samma namn, se Dipteropeltis (kräftdjur).

Dipteropeltis är ett släkte av vindeväxter. Dipteropeltis ingår i familjen vindeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vindeväxter
Dipteropeltis

en:Dipteropeltis